Rue des Hannetons peut désigner :
 la rue des Hannetons à Lille,
 la rue des Hannetons à Strasbourg,